Panoptikon eller Panoptikum har flere betydninger:
 Panoptikon (raritetskabinet)
 Panoptisk fængsel
 Panoptikon (8mm-butik der lå på Østerbro)
 Panoptikon (bygning) - en bygning eller et rum der er indrettet således at man fra ét sted kan overskue hele bygningen eller rummet
 Panoptikonbygningen en bygning der ligger på Vesterbrogade 5 i København ved Københavns Hovedbanegård

Se desuden
 "Panopticon (sang)" - sang udgivet af Smashing Pumpkins i 2012 på albummet Oceania